Ря́бчик бледноцветко́вый, также Ря́бчик бледноцве́тный () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Рябчик бледноцветковый распространён в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в Джунгарии, по Тарбагатаю, на Тянь-Шане. Предпочитает субальпийские склоны, горные леса, луга и степи, произрастает на высоте 1300—2500 м над уровнем моря.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение, достигающее 15—80 см в высоту. Стебель прямой, голый, сизоватый. Листья очерёдные (верхние иногда мутовчатые), широколанцетовидной формы, 7—13×2—3,5 см, серо-зелёные. Луковица яйцевидная или продолговато-яйцевидная, из двух чешуек, до 4 см в диаметре.

Цветки одиночные или в кистевидных соцветиях по 2—10, со слабым неприятным запахом, повислые, колокольчатые, 2,5—3 см в диаметре. Околоцветник бледно-жёлтый, с более тёмными прожилками и красноватыми пятнышками, с внутренней стороны с буроватым шахматным узором. Листочки околоцветника продолговато-обратнояйцевидные или продолговато-лопатчатые. Тычинки короче пестика, 2—3,5 см длиной, с голыми нитями. Пестик с глубоко трёхраздельным рыльцем.

Плод — продолговатая крылатая коробочка до 2,5×2 см.

Классификация

Синонимы

Таксономия 
Вид Рябчик бледноцветковый входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рябчик
Флора Средней Азии
Декоративные садовые растения